Willem Hendrik Gispen  ist der Name folgender Personen:

* Willem Hendrik Gispen (Industriedesigner) (1890–1981), niederländischer Industriedesigner
 Willem Hendrik Gispen (Theologe) (1900–1986), niederländischer Theologe und Hochschullehrer
 Willem Hendrik Gispen (Neurowissenschaftler) (* 1943), niederländischer Neurowissenschaftler